Miejscowości w USA:
 Sardis – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Burke
 Sardis – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Mason
 Sardis – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Panola
 Sardis – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Henderson
 Sardis – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe